

Удинське сільське поселення — сільське поселення, район імені Поліни Осипенко, Хабаровський край
 Удинське сільське поселення — сільське поселення, Хоринський район, Бурятія